Secretarius ist der Name folgender Personen:

 Lazarus Secretarius, ungarischer Kartograph
 Organisator der Bremer Eiswette, siehe auch Secretarius (Schiff)

Siehe auch:
 Sekretär (Begriffsklärung)